Шоош () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шоош, Бела (1930—2007) — немецкий шахматист; международный мастер
 Шоош, Ференц (1919—1981) — венгерский игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов мира, 17-кратный чемпион Венгрии.
 Редеи Шоош, Виктория (род. 1985) — венгерская гандболистка, правый защитник команды «Дьёр Ауди ЭТО» и сборной Венгрии.
 Шоош, Петер (род. 1962) — венгерский кинорежиссёр.